Верейський:
 Верейський Георгій Семенович (1886–1962) — російський та український графік. Батько Ореста Верейського.
 Верейський Орест Георгійович (1915–1993) — російський графік. Син Георгія Верейського.

 Верейська Олена Миколаївна (1886–1966) — російська дитяча письменниця. Донька історика М.І. Кареєва, дружина художника Г.С. Верейського, мати художника О.Г. Верейського.

Прізвища